Sossenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sossenheimer (* 1971), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 David Sossenheimer (* 1996), deutscher Volleyballspieler
 Heinz Sossenheimer (1924–2006), deutscher Bauingenieur und Verleger